Catzenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Ellen Bernkopf-Catzenstein (1904–1992), deutsche Bildhauerin
 Franz Catzenstein (1898–um 1963), deutscher Galerist und Kunsthändler
 Leo Catzenstein (eigentlich: Louis Catzenstein; 1863–1936), deutscher Arzt

Siehe auch:
 Katzenstein